Lopez nebo López může být:

příjmení
 Lopez (příjmení), 5. nejčastější španělské příjmení

v geografii

 Lopez Island, třetí největší ostrov souostroví San Juan
 Mount Lopez, hora v Walker Mountains na ostrově Thurston

město nebo obec
 López (Kolumbie), obec v Departamento de Cauca v Kolumbii
 Lopez (Quezon), město v provincii Quezon na Filipínách
 Lopez Jaena, filipínské město

ve Spojených státech
 Lopez (Missouri)
 Lopez (Pensylvánie)
 Lopez (Washington)